Рахи́ма А. Хами́д ();  (25 мая 1962, Алор-Сетар, Кедах – 21 ноября 2018, Бертам) – литературовед и писательница Малайзии, специализировавшаяся на компаративистике.

Краткая биография 
Окончила среднюю школу Тенгку Кудина в Раубе. В 1990-1991 занималась по программе креативного писательского творчества в Университете наук Малайзии. В 1996 закончила бакалавриат по литературе, в 1995-1996 гг. работала в отделе планирования языка Совета по языку и литературе Малайзии. В 2000 г. защитила магистерскую диссертацию в Университете наук Малайзии.  В 2001-2004 занималась в аспирантуре Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета. В 2004 г. защитила  докторскую диссертацию по компаративистике в Университете наук Малайзии. С 2004 г. - преподаватель Университета наук Малайзии. В 2010-2011 гг. читала лекции в Университете Гёте (Франкфурт). C 2012 г. - адъюнкт-профессор школы гуманитарных наук Университета наук Малайзии.

Скончалась от ракового заболевания. Похоронена на мусульманском кладбище Felda Lurah Bilut в Раубе.

Творчество 
Опубликовала более ста статей и эссе по литературоведению, несколько книг. Писала стихи, рассказы, повести.

Основные публикации 
 Rahimah A. Hamid. Analysing Shahnon’s individuality in Ibu Adalah Pentafsir and Sungai. Malay Literature. (2005 Vol. 18 (1 & 2).
 Rahimah A. Hamid. Melihat Kedirian Shahnon Menerusi Dua Buah Novelnya: Ibu Adalah Pentafsir dan Sungai. Shahnon Ahmad dalam Esei dan Kritikan // Hamzah Hamdani dan Zeti Aktar Jaffar (Eds.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.
 Rahimah A. Hamid. Pemaparan krisis identiti dalam karya pengarang Malaysia dan Indonesia: Suatu perbandingan. In Amin Sweeney et al. Keindonesiaan dan Kemelayuan (hlm. 107 - 122). Jakarta: Desantara. 2007.
 Rahimah A. Hamid. Cyber literature: A comparative paper on Malaysian – Indonesian satirical poems (SAJEN). Malay Literature. 2009. Vol. 22 (2).
 Rahimah A. Hamid & Nik Haslinda Nik Hussain. Law and peace treaty manipulations by Dutch colonisers on native Indonesians: A study on Mochtar Lubis’s selected works. Malay Literature. 2010. Vol. 23(1).
 Rahimah A. Hamid. Perjalananku Sejauh Ini: Sebuah Autobiografi: Bacaan Berdasarkan Teori Pengkaedahan Islam // Siti Hajar Che Man (Ed.). Resah Manusia Desa dan Kota: Sebuah Festschrift  untuk Shahnon Ahmad (hlm. 137 - 156). Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2010.
 Rahimah A. Hamid. Piama dan Petua Tradisi: Ilmu Menanam Padi Masyarakat Melayu di Utara Semenanjung Malaysia // Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (International Journal of the Malay World and Civilisation). 2010.  Vol. 28(2).
 Rahimah A. Hamid. Fiksyen Pascakolonial: Yang Menjajah dan Dijajah, Kuala Lumpur: DBP, 2010
 Rahimah A. Hamid. Buku Modul Pimpin Siswa, 2010 (совместно с  Khairul Eruwan Abdul Halim)
 Rahimah A. Hamid & Tarmiji Masron. Marriage of the Diciplines of Literature and Geography (GIS): Analysing the Location and Function of Mountains in Selected Works of Asian Literature. Malay Literature. 2011. Vol. 24 (1).
 Nazarudin Zainun, Rahimah A. Hamid, Mohd Kipli Abdul Rahman. Kearifan Tempatan: Pengalaman Nusantara: Jilid 1 - Berasal dari Akar. Penerbit USM, 2012
 Mohd Kipli Abdul Rahman, Nazarudin Zainun, Rahimah A. Hamid. Kearifan Tempatan: Pengalaman Nusantara: Jilid 2 - Meneliti Kosmologi dan Adat Istiadat. Penerbit USM, 2012
 Rahimah A. Hamid, Mohd Kipli Abdul Rahman, Nazarudin Zainun Kearifan Tempatan: Pengalaman Nusantara: Jilid 3 - Meneliti Khazanah Sastera, Bahasa dan Ilmu Penerbit USM, 2012
 Rahimah A. Hamid, Saad Othman, Ahmand Moghni Salbani. Rekayasa Kearifan Tempatan dalam Sastera Melayu. Penerbit USM, 2013 ISBN 9789838618342
 Rahimah A. Hamid, Kearifan Tempatan: Dari Lisan ke Aksara dan Media. Penerbit USM, 2015
 Rahimah A. Hamid. Kearifan Tempatan: Pandainya Melayu Dalam Karya Sastera Penerbit USM, 2015
 Rahimah A. Hamid, A.S Hardy Shafii. Akal Budi Melayu dalam Bahasa dan Sastera Moden Penerbit USM, 2017 ISBN 9789674611903
 Rahimah A. Hamid, Nurul Farhana Low Abdullah. Akal Budi dalam Sastera Rakyat Naratif dan Bukan Naratif (Sastera) Penerbit USM, 2017  ISBN 9789674611736

Семья 
 Сёстры Норхаяти Абдул Хамид, Нур Ханита
 Дочери Сурьяти Мухтар, Хайрун Насеха
 Сын: Мохд. Ашраф Мустаким Бадрул Мунир (Руми Тирана) – лидер молодежной организации  Объединённой партии сынов земли Малайзии.

Примечания 

Учёные по алфавиту
Литературоведы по алфавиту
Литературные критики по алфавиту
Литературные критики Малайзии
Писатели Малайзии